Pavel Kadykov (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1983, il commence sa carrière au Krylia Sovetov en Superliga. Durant les dix premières années de sa carrière il joue dans son pays. En 1992, il part à Fribourg-Gottéron en LNA. En 1993, il rejoint le HK Jesenice en Slovénie. Deux ans plus tard, il part à Amiens (Championnat de France de hockey sur glace) et revient en France en 1998-1999 à Briançon en Nationale 1. Par la suite, il retourne à Moscou où il termine sa carrière en 2003.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe d'URSS de hockey sur glace aux championnats d'Europe junior 1984.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| SKA MVO Kalinine|| Vyschaïa Liga|| 61|| 28|| 19|| 47|| 14|| || || || || 
|- 
| 1986-1987|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 34|| 3|| 2|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 48|| 9|| 7|| 16|| 6|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Bouran Voronej || Vyschaïa Liga|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 24|| 3|| 3|| 6|| 8|| || || || || 
|- 
| 1989-1990|| Torpedo Gorki|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 29|| 5|| 9|| 14|| 16|| || || || || 
|- 
| 1990-1991|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 40|| 7|| 7|| 14|| 8|| || || || || 
|-
| 1991-1992||Krylia Sovetov|| Superliga|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 9|| 7|| 3|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1992-1993|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| HK Jesenice|| Slovénie|| || 40|| 48|| 88|| || || 10|| 7|| 17||
|-
| 1993-1994|| HK Jesenice|| Alpenliga||14||8||21||29||0|| || || || ||
|- 
| 1994-1995|| HK Jesenice|| Slovénie|| || || || || || || || || ||
|-
| 1995-1996|| Amiens|| Élite|| 28|| 11|| 22|| 33|| 4|| 13|| 5|| 11|| 16|| 2
|- 
| 1996-1997|| Vienne EV|| EHL|| 2|| 0||1||0|| || || || || ||
|-
| 1998-1999|| Briançon ||Nationale 1|| || 27|| 19|| 46|| || || || || || 
|- 
| 1999-2000|| MGU Moscou|| Russie 3||32|| 14|| 24||38||53||4||0||4||4||4
|-
| 2001-2002|| MGU Moscou|| Ligue d'Europe de l'Est||33|| 16|| 12||28||20|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| MGU Moscou|| || || || || || || || || || ||

Au niveau international 

|1984|| Championnat d'Europe junior||5||3||6||9||0

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1966
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Tver
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Diables rouges de Briançon
Attaquant de hockey sur glace